

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krp“ beginnt.

Krp 



Krpa 
 Krpálek, Lukáš (* 1990), tschechischer Judoka
 Krpan, Ivan (* 1997), kroatischer Pianist

Krpe 
 Krpejan, Tatul (1965–1991), armenischer Kommandeur
 Krpež Šlezak, Katarina (* 1988), serbische Handballspielerin